Ventôse peut désigner : 
 Ventôse, le sixième mois du calendrier républicain français.
 Le Ventôse, une frégate française de la Marine nationale, de la classe Floréal.
 Ventôse, une comédie en trois acte de Jacques Deval, présentée pour la première fois le  à la Comédie Caumartin.
 Ventôse, un odonyme utilisé notamment à Carcassonne, Marseille, Abbeville, Mazamet.
 Tatiana Ventôse, une vidéaste web.

Notes et références